Юркунас — фамилия.
 Юркунас, Андрюс (род. 1976) ― бывший литовский профессиональный баскетболист, ныне тренер.
 Юркунас, Витаутас (1910—1993) — советский график, народный художник СССР.
 Юркунас, Иосиф (более известен как Юрий Иванович Юркун; 1895—1938) — русский писатель, художник-график, представитель «Серебряного века». Близкий друг Михаила Кузмина.